Ки́па — многозначное слово:

 Кипа — еврейский головной убор, ермолка.
 Кипа () — куча, груда, пачка, тюк; связка предметов, лежащих слоями один на другом.
 Кипа (bale) — крупная упаковочная мера товара (в том числе льна, хлопка), место груза, обёрнутое холстом, брезентом или рогожей и обычно обтянутое металлическими обручами или проволокой.
 Киповая грузовместимость судна Wк (м3) — объём всех грузовых помещений между внутренними кромками выступающих конструкций (шпангоутов, бимсов, карлингсов и т. п.) и защищающих их деталей.
 Кипа — устаревшая единица измерения в русской системе мер.

См. также 
  — многозначная аббревиатура.
 Кипу — система узелкового письма инков.

Примечания